Тимур Ахсарович Темиров () — российский дзюдоист, бронзовый призёр чемпионата России, мастер спорта России.

Спортивная карьера 
В сентябре 2015 года стал бронзовым призёром чемпионата России в Красноярске. В феврале 2016 года стал бронзовым призёром Открытого Кубка Европы в Праге. В июне 2017 года он стал победителем пятого Всероссийского турнира по дзюдо, памяти Якуба Коблева в Майкопе.

Спортивные результаты 
 Чемпионат России по дзюдо 2015 — ;

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Спортивная Россия»

Дзюдоисты по алфавиту
Дзюдоисты России